Порше Тенис Гран при 2015 е 38-ото издание на Порше Тенис Гран при. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2015. Проведен е в Щутгарт, Германия от 20 до 26 април.

Точки и награден фонд

Разпределение на точки

Награден фонд 

* за всяка двойка

Участници на сингъл в основната схема

Поставени тенисисти 

 1 Ранглистата е от 13 април 2015 г.

Други участници 
Тенисисти, получили wildcard за участие в основната схема:
  Юлия Гьоргес
  Карина Витхьофт

Тенисисти, преминали квалификациите:
  Катерина Бондаренко
  Петра Мартич
  Бетани Матек-Сандс
  Евгения Родина

Източници 

Порше Тенис Гран при
WTA Тур 2015